Réseau (französisch „Netz“) steht für:

 Réseau Autonome de Voies Lentes, ein unabhängiges Netz langsamer Wege in Belgien, siehe RAVeL-Netz
 Réseau Breton, ein historisches Schmalspurschienennetz in der Bretagne
 Réseau Européen des Triangulations, das geodätische Europanetz von 1950 bis 1990
 Réseau Express Régional, in französischsprachigen Ländern die übliche Bezeichnung für S-Bahn-artige Vorortsbahnverkehrssysteme
 Réseau express régional d’Île-de-France, das Pariser S-Bahn-System
 Réseau France outre-mer, eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt für die Überseeterritorien Frankreichs

Siehe auch:
 Réseaugitter, Bauteil einer Messbildkamera